Duchemin ist der Familienname folgender Personen:

 Duchemin (Schauspieler) (Jean-Pierre Chemin; um 1676–1754), französischer Schauspieler
 Angélique Duchemin (Boxerin) (1991–2017), französische Boxerin
 Emmanuel Duchemin (* 1979), französischer Fußballspieler
 Marcel Duchemin (* 1944), französischer Radrennfahrer
 Marie-Angélique Duchemin (1772–1859), französische Soldatin